Tussing ist der Familienname folgender Personen:

 Arlon Tussing (1933–2016), US-amerikanischer Ökonom
 Ron Tussing (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Werner Tussing, deutscher Warenwirtschaftler